De 15 kilometer massastart voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 18 februari in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Oorspronkelijk stond de wedstrijd voor zondag 16 februari op het programma, maar werd vanwege weersomstandigheden meerdere malen verzet. Regerend olympisch kampioen was de Rus Jevgeni Oestjoegov.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen massastart